

Pessoas
Miyamoto Iori

Localidades
Rio Iori

Outros
Iori Yagami

Desambiguações de antropônimos